Il singolare del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Michelle Larcher de Brito che ha battuto in finale Madison Brengle 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Julia Cohen (quarti di finale)
 Irina Falconi (secondo turno)
 Madison Brengle (finale)
 Michelle Larcher de Brito (campionessa)

 Karolína Plíšková (primo turno)
 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Lauren Albanese (secondo turno)
 Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2011